Een verkeersweg:
N278 (België)
N278 (Nederland), zie Provinciale weg 278
N278 (Zwitserland)